Појам Марија Угарска може да се односи на:
Марија Угарска (византијска царица),
Марија Угарска (напуљска краљица),
 Марија Угарска,
Марија Угарска (гувернерка Низоземске)